Сарайва () — португальське прізвище. Відомі носії:
 Антоніо-Жозе Сарайва — португальський літературознавець
 Іван Сарайва де Соуза — бразильський футболіст
 Флавія Сарайва — бразильська гімнастка

Португальські прізвища